LA, La, lA og la kan betyde:

LA 
 ISO 3166-koden og NATO-koden for landet Laos
 Forkortelse og synonym for byen Los Angeles
 Forkortelse for partiet Liberal Alliance
 Landsorganisationen af Arbejdsledige
 På Wikipedia står LA for Lovende Artikler
 Dette er også cigaretter i både blå, rød og grøn

La 
 Kemisk symbol for grundstoffet lantan (atomnr. 57)

la 
 I solmisation er la den sjette tone (svarende til A i en C-dur-skala)
 ISO 639-koden for sproget latin